Isokaze () bezeichnet:

 Isokaze-Klasse, eine Klasse von vier Zerstörern der Kaiserlich Japanischen Marine
 Isokaze (Schiff, 1916), ein Zerstörer der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine
 Isokaze (Schiff, 1939), ein Zerstörer der Kagerō-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine